Polje je naseljeno mjesto u općini Busovača, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Do 1981. godine nosilo je naziv Donje Polje.

Stanovništvo

1991.

2013.

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Busovača